Greeley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greeley House (East Kingston, New Hampshire), NRHP-ID 80000300
 Greeley House (Chappaqua, New York), NRHP-ID 79003212